Naruto kan syfta på:

Plats 
 Naruto, Tokushima - en stad i Tokushima prefektur, Japan

Övrigt 
 Naruto - en anime- och mangaserie
 Naruto Uzumaki - rollfigur i denna serie